Die Nationaldivision 1983/84 war die 70. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Avenir Beggen gewann den dritten Meistertitel und holte sich mit dem Pokalsieg zum ersten Mal das Double. Titelverteidiger Jeunesse Esch wurde Vierter.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1984
Fußballsaison 1983/84